A palavra myriad possui diversos significados
Myriad, uma família de fontes tipográficas
myriad, um prefixo grego matemático utilizado para se denotar quantidades.
Hotel Myriad situado no Parque das Nações, Lisboa.
Desambiguação